HTTP authentication может означать:
 
 Дайджест-аутентификация